Бал вампиров:
 «Бал вампиров» — художественный фильм Романа Полански (США—Великобритания, 1967).
 «Бал вампиров» — мюзикл Джима Стейнмана по либретто Михаэля Кунце на основе этого фильма (1997).